Сульц-су-Форе () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Висамбур. До марта 2015 года коммуна являлась административным центром одноимённого упразднённого кантона (округ Висамбур).

Площадь коммуны — 15,15 км², население — 2645 человек (2006) с тенденцией к росту: 3035 человек (2013), плотность населения — 200,3 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 2970 человек, в 2012 году — 3011 человек, а в 2013-м — 3035 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1901 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1483 были экономически активными, 418 — неактивными (показатель активности 78,0 %, в 1999 году — 71,9 %). Из 1483 активных трудоспособных жителей работали 1347 человек (734 мужчины и 613 женщин), 136 числились безработными (66 мужчин и 70 женщин). Среди 418 трудоспособных неактивных граждан 131 были учениками либо студентами, 147 — пенсионерами, а ещё 140 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки